Любаньский — фамилия; имеет женскую форму Любаньская. Может также быть топонимом.
 Любаньский, Влодзимеж (род. 1947) — польский футболист, нападающий. 
 Любаньский повят — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Нижнесилезское воеводство.